Američki koncept je predstavljen reinženjeringom poslovnih procesa. Srodan je JIT-u i TQM-u. Teži radikalnom usavršavanju. Osnova je promjena razmišljanja i radikalan redizajn poslovnih procesa radi postizanja unapređenja u kritičnim suvremenim mjerama performansi (troškovi, kvaliteta, servis i brzina koji predstavljaju lanac vrijednosti).

Tri razloga za poduzimanje reinženjeringa procesa poslovanja:
smanjenje troškova
obnavljanje odnosno povećanje konkurentnosti
dominacija u odnosu na konkurenciju.

Mikroekonomija